Desa Kemawi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kemawi (administrativ by i Indonesien, lat -7,53, long 109,37), Jawa Tengah, 
 Desa Kemawi (administrativ by i Indonesien, lat -7,20, long 110,32), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar